Tanjungjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 107,42), 
 Desa Tanjungjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,16, long 107,44), 
 Desa Tanjungjaya (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Kecamatan Tanjungjaya, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Tanjungjaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,32, long 108,49), 

Robotskapade Indonesienförgreningar